Ганс Гедтофт (лайнер) — данський лайнер, що зіштовхнувся з айсбергом та потонув 30 січня 1959 року біля західного узбережжя Гренландії
 Ганс Гедтофт (; 21 квітня 1903 — 30 січня 1955) — данський державний та політичний діяч, глава уряду країни у 1947–1950 та 1953–1955 роках.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок